La Corporation Burlington Northern Santa Fe est la compagnie mère du chemin de fer BNSF Railway (qui fut jadis le Burlington Northern and Santa Fe Railway). L'entreprise est maintenant la propriété de Berkshire Hathaway.

Histoire 
La corporation fut incorporée en 1995 pour faciliter la fusion entre Burlington Northern, Incorporated, parent du chemin de fer Burlington Northern Railroad, et la Santa Fe Pacific Corporation, qui fut contrôlée par Atchison, Topeka and Santa Fe Railway (Santa Fe).La fusion d'entreprise a été complétée le 22 septembre 1995 à quels actionnaires de point des sociétés précédentes sont devenus des actionnaires de BNSF et les deux sociétés sont devenues des filiales complètement possédées de BNSF. en décembre 1996, les deux sociétés de holding et deux chemins de fer ont été formellement fusionnés, et en janvier 1998 la société de holding intermédiaire restante a été fusionnée dans le chemin de fer.

Robert D. Krebs de Santa Fe Pacific était président de BNSF de la fusion jusqu'en 1999, de cadre supérieur de la fusion jusqu'en 2000, et de Président à partir de 1997 jusqu'en 2002. Il a été promu à chacune des trois positions par Matthew K. Rose.

Le 3 novembre, 2009, Berkshire Hathaway fit une offre de $34 milliard pour acheter toutes les actions non amorties de la Corporation Burlington Northern Santa Fe.Concrétisé le 12 février 2010, c'est la plus grande acquisition de l'histoire de Berkshire Hathaway.

Notes et références

Lien externe 
Corporate website

Entreprise de transport ferroviaire ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 1996
Entreprise ayant son siège à Fort Worth